Marcel Lambert – architetto francese
Marcel Lambert – calciatore francese
Marcel Lambert – politico canadese